IMIA steht für:

 International Medical Informatics Association, internationale Organisation zur Förderung der medizinischen Informatik
 International Medical Interpreters Association, internationale Organisation zur Förderung der Interpretation medizinischer Sprache
 International Association of Engineering Insurers (ehem. International Machinery Insurers’ Association), internationale Organisation zur Förderung der Versicherung und Rückversicherung von Ingenieurs(bau)werken
 International Map Industry Association, internationale Organisation der Kartenindustrie

Imia steht für:

 Imia, zwei kleine unbewohnte griechische Inseln

Siehe auch:
 Imías
 Imja Khola

Abkürzung